Agir (partito politico brasiliano)
 Agir (partito politico francese)